Este artigo é sobre um clado. Holozoa é também um antigo gênero de tunicados, hoje sinônimo de Distaplia

Holozoa é um grupo de organismos que inclui os animais e seus parentes unicelulares mais próximos, excluindo os fungos.

Cladograma 
Um cladograma que ilustra a composição e relações dos holozoa:

Eucariontes